Az 1948. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 5-én rendezték Suvrettán. Először rendeztek férfi műlesikló versenyt.

Az aranyérmet a svájci Edy Reinalter nyerte meg. A versenyszámban négy magyar versenyző vett részt. Szikla Péter a 25., Székely Tamás a 35., Máté Lajos a 48. helyen végzett, Libik Györgyöt kizárták.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Megjegyzések
*5 másodperc büntetést kapott
**10 másodperc büntetést kapott

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1948. évi téli olimpiai játékokon